Stanisław Dworak (1895–1990) – oficer, ziemianin, urzędnik państwowy, starosta w Święcianach 1934–1939.
 Stanisław Dworak (architekt) (1938–2008) – architekt, urzędnik administracji terenowej, samorządowiec, z-ca Naczelnika m. Szydłowca.

Strony ujednoznaczniające